Laughlin può riferirsi ad alcune località degli Stati Uniti:

Laughlin – California
Laughlin – Nevada
Laughlin Air Force Base

Pagine correlate 
Lachlan